Список альбомов № 1 в Канаде 2010 года по версии Billboard включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие 1 место в хит-параде Top Canadian Albums в 2010 году. Хит-парад составляется при помощи системы сбора и анализа данных о продажах альбомов Nielsen Soundscan. Помимо сайта Billboard чарт публикуется в журнале Jam! и сайте Canoe.

См. также 
 2010 год в музыке
 Список синглов № 1 в Канаде 2010 года
 Список альбомов № 1 в США в 2010 году

Примечания 

Чарты Billboard 2010 года
Списки альбомов № 1 в Канаде
Списки альбомов № 1 2010 года